Sembratowicz (, Sembratowycz) – ukraińskie i polskie nazwisko.

Przynajmniej część z nosicieli tego nazwiska ma korzenie łemkowskie i wywodzi się z okolic Nowej Wsi. Najbardziej znani Sembratowiczowie związani byli z rodziną duchownych unickich (greckokatolickich), działających m.in. na obszarze ziemi sanockiej i sądeckiej. Wśród przedstawicieli tej rodziny są m.in.: 
 Józef Sembratowicz (1821–1900) – greckokatolicki metropolita halicki i arcybiskup lwowski od 1870, syn Teodozego (1781–1844), greckokatolickiego proboszcza Krynicy
 Sylwester Sembratowicz (1836–1898) – greckokatolicki metropolita halicki i arcybiskup lwowski od 1885, kardynał prezbiter od 1895, syn Antoniego, greckokatolickiego proboszcza Desznicy, wnuk Teodozego
 Ludwik Sembratowicz (1837–1892) – Feldmarschalleutnant Armii Austro-Węgier, stryjeczny brat Sylwestra
 Roman Sembratowycz (1875–1906) – ukraiński działacz narodowy, pisarz i publicysta, autor broszury Polonia irredenta, redaktor „Ruthenische Revue”; syn Aleksandra (Ołeksandra), administratora greckokatolickiej parafii w Manastercu, prawnuk Michała (ur. 1751), unickiego proboszcza w Biliczu, który był ojcem Józefa (dziadka Romana) i wspomnianego wcześniej Teodozego
 Lidia Uszkiewicz, z domu Sembratowicz (1908–1981) – polska lekarz psychiatra; praprawnuczka wspomnianego wcześniej Teodozego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Ukraińskie nazwiska
Polskie nazwiska